María Belén Simari Birkner (1982), een Argentijns alpineskiester, zus van Macarena
 Macarena Simari Birkner (1984), een Argentijns alpineskiester, zus van María Belén

Achternaam